All My Yesterdays bezeichnet

 eine Jazz-Komposition von Thad Jones
 All My Yesterdays: The Debut 1966 Recordings at the Village Vanguard, ein Jazzalbum des Thad Jones/Mel Lewis Orchestra
 All My Yesterdays (Buch), Autobiografie von Edward G. Robinson (1973)